Анатолий Иванович Ярошенко () — российский политический деятель. Депутат Государственной Думы РФ первого и второго созывов.

Биография 
Избирался депутатом сельского, районного и Красноярского краевого Советов народных депутатов; в 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР, был членом Верховного Совета РСФСР, членом Комитета по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию Верховного Совета РСФСР.

Депутат Госдумы 
В Государственной Думе первого созыва был членом Комитета по обороне, входил в состав Аграрной фракции.

Семья 
Женат, имеет сына и дочь.

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Иванович Ярошенко на сайте Государственной Думы

Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Делегаты XXVI съезда КПСС
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Депутаты Красноярского краевого совета